"Patati Patatá no Castelo da Fantasia" é o oitavo álbum de estúdio da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado em 2007.

Faixas 

 Castelo da Fantasia
 A Dança do Soldadinho
 Animais de Estimação
 Pula Mais Do Que Pipoca
 Canção de Ninar
 A Formiguinha
 Parabéns
 Magia no Ar
 As Quatro Estações
 Um Mundo Mais Bonito
 Piquenique
 O Que é, O Que é?
 Tabuada do Nove
 Amigos Para Sempre

Histórico de lançamento 

Álbuns de 2007 
Álbuns de Patati Patatá 
Álbuns de música infantil 
Álbuns em língua portuguesa